Cidnopus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Cidnopus ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Cidnopus